Каймин Вячеслав Михайлович (род. 24 ноября 2000, Москва) — игрок в Го, 6 дан EGF, мастер спорта (2015), многократный призёр и победитель первенств Москвы, России и Европы до 16 и до 20 лет. Серебряный призер (2020), бронзовый призер (2018) чемпионата России, чемпион России в командном зачете в составе сборной Москвы (2018). Серебряный призер чемпионата Европы в командном зачете (2019).

Член сборной Москвы, сборной России и юношеской сборной России по Го. Представлял страну на Первенствах Мира.

Автор идеи и преподаватель Центральной школы Го (ЦШГ). Тренер Го-клуба ЖК «Девятый дан» (г. Жуковский)

Биография 
В возрасте 5 лет научился играть в шахматы, занимался в клубе «Двойной шах» города Жуковского. Через год познакомился с игрой Го, обучался в Школе Сэнтэ под руководством Алексея Кожункова. К 11 годам достиг уровня первого дана РФГ, к 15 годам — уровня 5 дана.

В 2016 году окончил с золотой медалью среднюю школу № 4 города Жуковского, поступил в ФАЛТ МФТИ. В 2016/17 прошел полугодовую стажировку в школе CEGO в Пекине (Китай).

В 2017 году стал одним из основателей и преподавателей Центральной школы Го. С января 2018 тренирует детей в жуковском Го-клубе ЖК «Девятый дан».

Увлечения: футбол, настольный теннис, активный спорт, точные науки. Любит путешествия, походы.

Достижения в Го 
2008 — первый официальный турнир, первенство Москвы до 12 лет, третье место

2009 — победитель первенства Москвы до 12 лет

2010, 2012, 2014 — победитель первенства Москвы до 16 лет

2011 — победитель первенства России до 12 лет

2013 — победитель первенства России до 16 лет

2014, 2016 — победитель первенства России до 20 лет

2014 — бронзовый призер первенства Европы до 16 лет

2015, 2016 — победитель первенства Европы до 16 лет

2017 — победитель первенства Европы до 20 лет

2017, 2018 — чемпион России среди студентов в командном зачёте в составе команды МФТИ

2018 — чемпион России в командном зачете в составе сборной Москвы

2018 — бронзовый призер чемпионата России

2019 — серебряный призер чемпионата России в составе сборной команды Москвы

2019, 2020 — серебряный призер чемпионата Европы в командном зачете

2019, 2021, 2022 — чемпион Москвы  

2020 — серебряный призер чемпионата России

Тренерская деятельность 
Начал обучать игре го с 16 лет. С 2017 года преподает в Центральной Школе Го, с 2018 года - в жуковском Го-клубе «Девятый дан». 

Тренер юношеской сборной Москвы по го с 2020 года.

Примечания 

Игроки го России
Мастера спорта России
Чемпионы Европы по го